Сборная Мексики по хоккею с шайбой представляет Мексику на международных турнирах по хоккею с шайбой. Основана в 1984 году. В настоящее время является участником второго дивизиона чемпионата мира по хоккею, а также единственной командой из Латинской Америки, выступающей в турнирах под эгидой ИИХФ.

История 
В 1984 году была создана Федерация хоккея Мексики, а уже 30 апреля следующего года организация была принята в ИИХФ. Дебют сборной на международной арене состоялся в группе D чемпионата мира 2000 года, когда команда уступила сборной Бельгии со счётом 0:5. На том же турнире мексиканцы обеспечили себе выход во второй дивизион мировых первенств, где с небольшими перерывами выступают и по сей день. Хоккеисты приняли участие в шестнадцати чемпионатах, из которых три прошли в столице Мексике Мехико.

Текущий состав

История выступлений на чемпионатах мира

Ссылки 
 Информация на сайте ИИХФ

Мексика
Сборные Мексики